

Anno 
 184 o 184 a.C.

Codici 
 184  – Codice che designa l'osservatorio Valmeca a Puimichel nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza in Francia

Matematica 
 184 – numero